Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 19 по 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 86 спортсменов из 78 стран.

Одной из главных неожиданностей стало непопадание даже в полуфинал россиянина Александра Попова и голландца Питера ван ден Хогенбанда. Обоим не хватило менее 0,06 сек.

29-летний американец Гэри Холл выиграл золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд (4 годами ранее он разделил победу с Энтони Эрвином). 21-летний хорват Дуе Драганья проиграл американцу в финале всего 0,01 сек и завоевал единственную в своей карьере олимпийскую медаль.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Заплыв 11

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
20 августе 2004, в 20:09 по местному времени

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 93  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004